Chastang steht für:
 Chastang (Schiff), Torpedoboot der französischen Marine
 Chastang (Alabama), Ort im Mobile County, Alabama, Vereinigte Staaten

Le Chastang steht für:
 Le Chastang, Gemeinde im Département Corrèze in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich

Siehe auch:
 Gros-Chastang